Division III i fotboll 1947/1948 bestod av fyra serier med tio lag i vardera serier. Av de 40 lagen var 16 nedlfyttade från division II 1946/1947 medan återstoden kom från division III 1946/1947. Seriesegraren i respektive serie uppflyttades till division II 1948/1949 medan de tre sämst placerade lagen nedflyttades till division IV.

Serier

Norra

Östra

Västra

Södra

Källor
Tabeller säsongen 1947/1948

Fotboll i Sverige 1947
Fotboll i Sverige 1948
1947/1948
Fotbollssäsongen 1947/1948